ECU puede referirse a:

 Ecuador, país sudamericano cuya abreviatura está formada por sus tres primeras letras (ECU).
 La Unidad Monetaria Europea (en inglés, European Currency Unit), unidad de cuenta usada en la Comunidad Europea.
 La Unión Europea de Ajedrez (en inglés, European Chess Union), organismo regulador del ajedrez en Europa, integrado en la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).
 La unidad de control electrónico (en inglés, electronic control unit) o centralita electrónica, un dispositivo electrónico normalmente conectado a una serie de sensores que le proporcionan información y actuadores que ejecutan sus comandos.
 La unidad de control de motor (en inglés, engine control unit), unidad de control electrónico que controla varios aspectos de la operación de combustión interna del motor de un vehículo.
 El escudo francés (en francés, écu), una antigua moneda francesa.
 La Universidad del Este de Carolina (East Carolina University), una universidad pública localizada en Greenville, Carolina del Norte (Estados Unidos).
 El Deporte Catalán Universitario (Esport Català Universitari), la comisión que organiza los Campeonatos de Cataluña Universitarios.
 Escuela de Cine del Uruguay ECU